Körmend  beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Körmend
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Körmend
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Körmend